Nom de la femella del gat
 Col·loquialisme per a lembriaguesa
 Mixa (mascota olímpica), mascota olímpica del 1980
 Paraula de Mixa, youtuber i bloguera catalana
 Mixa (cognom), cognom txec